Уразгильдино — село в Чердаклинском районе Ульяновской области России, входит в состав Калмаюрского сельского поселения.

Расположено на реке Калмаюр в 25 км к югу от р.п. Чердаклы и в 30 км к юго-западу от Заволжского района Ульяновска.

История 
Уразгильдино основано в 1908 году 570 переселенцами из деревни Уразгильдино (ныне в составе Татарского Урайкино).

В 1918 году был создан Уразгильдииский сельсовет.

Во времена НЭПа жителями села были основаны новые поселения: Пятисотенный, Корниловский и Малый.

20 февраля 1930 года был создан колхоз «Кзыл Чишмя» ("Красный родник").

В 1950 году 4 колхоза: «Кзыл Чишмя» (Уразгильдино), «Кзыл кеч» (Синтимир), «Красная река» (п. Красная Река), «VII съезд Советов» (Русский Калмаюр (Дурасовка)) были объединены в один укрупнённый колхоз — имени «Г. М. Маленкова». В июле 1957 года переименован в колхоз «Дружба», а населённые пункты были объединены в селе Уразгильдино.

В 1952—1956 годах во время строительства Куйбышевской ГЭС село Уразгильдино пополнилось жителями посёлка Красная Река попавшего в зону затопления.

В 2005 году село вошло в Калмаюрское сельское поселение.

Население

Достопримечательности 

 Родник «Кизляу».
 Памятник-обелиск  землякам (31 человек), погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Инфраструктура 
 Школа, Дом культуры, медпункт, отделение связи, отряд пожарной охраны, б-ка, детский сад. СПК (КОЛХОЗ) "ДРУЖБА" (ликвидирован в 2008 г.). ООО «Золотой теленок» (разводит Абердин-ангусскую породу коров).

Улицы 
пл. Дружбы, пл. Мечети, ул. Молодежная, ул. Моткова, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Прибрежная, ул. Пушкина, Садовый пер., ул. Центральная, ул. Школьная.

Примечания

Ссылки 
 Деревня Татарское Урайкино / Уразгильдино
 М О Калмаюрское сельское поселение

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Чердаклинского района